Lesa – Comune italiano
 LESA – acronimo di Laboratori Elettrotecnici Società Anonima
 Muana Lesa – leader religioso